Het kabinet–Albanese is huidige regering van de Gemenebest van Australië van sinds 22 mei 2022.

Albanese
Politiek in 2022